Численность населения Еврейской автономной области по данным Росстата составляет чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Урбанизация 
Численность населения по годам (тыс. жит):

Национальный состав

Религия 

На 1 октября 2004 г. в области, помимо православных приходов, зарегистрировано 34 религиозные иудейские организации, а также 17 организаций евангельских христиан-баптистов, мусульман и другие. В дни празднования 70-летия Еврейской автономной области состоялось открытие Главной синагоги, построенной по всем канонам иудаизма.

В городе в 2012 году предполагают начать строительство мечети для мусульманской общины города.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

На карте цифрами обозначены:
 Николаевка
 Приамурский
 Село имени Тельмана

Примечания 

Еврейская автономная область